Avanpost () er en russisk spillefilm fra 2019 af Jegor Baranov.

Medvirkende 
 Ksenija Kutepova som Osmolovskaja
 Svetlana Ivanova som Olja
 Pjotr Fyodorov som Jura
 Konstantin Lavronenko som Dolmatov
 Aleksej Tjadov som Oleg

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2019